Ricardo Queiro é um futebolista uruguaio que atua no  Cerro.

Futebolistas do Uruguai